Кашипур ():
 Кашипур — город в индийском штате Уттаракханд в округе Удхам-Сингх-Нагар.
 Кашипур — город в индийском штате Западная Бенгалия в округе Пурулия.
 Чак-Кашипур — населённый пункт в индийском штате Западная Бенгалия в округе Южные 24 парганы.